Циани́д ка́лия (циа́нистый ка́лий, химическая формула — KCN) — неорганическая калиевая соль синильной кислоты.

При стандартных условиях, цианид калия — это бесцветные кристаллы, по фактуре и размерам напоминающие сахарный песок. Сильнодействующий яд.

История 
Цианистый калий впервые выделил шведский аптекарь Карл Вильгельм Шееле в 1762 году.

Физические свойства 
В больших концентрациях чрезвычайно токсичен, как и все цианиды. Хорошо растворим в воде (41,7 % по массе при 25 °C, 55 % при 100 °C). Плохо растворим в этаноле, не растворяется в углеводородах.

Циановодород, выделяющийся при гидролизе цианида калия, для некоторых людей имеет запах горького миндаля, для некоторых остается без запаха. Предполагается, что это различие обусловлено генетически.

Химические свойства 
Так как синильная кислота, соответствующая цианид-иону, очень слабая, то она легко вытесняется из солей более сильными кислотами. Так, например, на воздухе цианид калия со временем превращается в нетоксичный карбонат калия (поташ) в результате реакции с углекислым газом и водой:

1) Формально в этом процессе принимает участие нестабильная слабая угольная кислота, которая вытесняет из соли синильную кислоту:

 

2) Взаимодействие с водой (гидролиз):

 

3) Взаимодействие с кислородом приводит к образованию цианата калия:

Получение 
1) Взаимодействие синильной кислоты с концентрированным гидроксидом калия (лабораторный способ):

 

2) Взаимодействие амида калия с коксующимся углём при температуре 510—600 градусов:

 

3) Взаимодействие хлороформа, аммиака и гидроксида калия:

 

4) Разложение гексацианоферрата(II) калия (Е536) под воздействием температуры выше 650 градусов в инертной атмосфере (плавить кровяные соли в муфельной или трубчатой печке в токе сухого аргона, гелия, ксенона и тд) :

Применение 
Применяется в процессе добычи золота и серебра из руд (цианирование):

 

а также в гальванотехнике цинка, кадмия, меди, серебра и золота, в том числе для ювелирного дела.

В фотографии использовался в качестве фиксажа при мокро-коллодионном процессе.

Токсичность 

Смертельно ядовит. Часто используется в суицидальных целях и убийствах. В настоящее время отравление цианидами встречается редко, в основном в связи с неумеренным употреблением в пищу плодов и семян некоторых растений (горького миндаля, абрикосов, персиков, вишен, слив и др.), образующих при попадании в желудок синильную кислоту, либо настоек из косточек этих растений.

Токсическое действие всех цианидов заключается в блокировании ферментов, обеспечивающих тканевое дыхание.
При попадании через пищеварительный тракт смертельная доза для человека — 1,7 мг/кг (в 50 % случаев). В результате употребления эритроциты теряют способность усваивать кислород из крови, и организм погибает от внутритканевого кислородного голодания. В качестве антидотов могут использоваться сахара (в основном глюкоза), тиосульфат натрия, метгемоглобинообразователи.

Скорость действия 
При попадании внутрь 100-200 мг пострадавший ощущает во рту вкус и запах горького миндаля, а также металлический привкус, чувство першения в горле, ощущение окоченения и потери чувствительности нёба и языка, затруднение и расстройство речи. Уже через несколько минут возникает сильная головная боль и головокружение, гул в голове и в ушах, появляется  боль в области сердца, учащённое сердцебиение и одышка, усиливающиеся 
удушье, чувство стеснения в груди, покраснение кожи лица и соединительной оболочки глаз, слюнотечение, тошнота, рвота, резкая мышечная слабость, переходящая в клонические и тонические судороги с отделением мочи и дефекацией, страх смерти. Вскоре наступает потеря сознания и смерть пострадавшего от остановки дыхания и сердца. Смерть наступает через 3-5 минут после короткой агонии. При больших дозах или поступлении  яда натощак потеря сознания и смерть пострадавшего наступает практически мгновенно (отравленные мгновенно падают замертво) или через несколько секунд после мучительного удушья, судорог, которые часто сопровождаются пронзительными криками (иногда до хрипоты) и чрезвычайно сильным расширением зрачков. Цвет кожи отравленных от красного до фиолетового.

Примечания

Ссылки 
 

Соли калия
калия
Соединения азота по алфавиту
Средние соли